Taeniolina är ett släkte av svampar. Taeniolina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Taeniolina